Шенковићи могу бити:

 Шенковићи (Соколац), насељено мјесто у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Шенковићи (Нови Травник), насељено мјесто у општини Нови Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ